Ernest Denhoff (syn Hermana) –  pułkownik wojsk polskich 
 Ernest Denhoff (zm. 1693) – wojewoda malborski, kasztelan wileński, generał lejtnant wojsk koronnych, łowczy wielki litewski
 Ernest Magnus Denhoff (1581–1642) – wojewoda parnawski, kasztelan parnawski, starosta dorpacki i telszewski